Plaats in Indonesië
 Tanjungpura (Sungai Selan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangka Tengah in de provincie Banka-Billiton
 Tanjungpura (Karawang Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java
 Tanjungpura (Rajapolah), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java

Zie ook 
 Tanjung Pura, doorverwijspagina